Coming Around Again – album di Carly Simon del 1987
Coming Around Again – singolo di Carly Simon del 1986, dall'album omonimo
Coming Around Again – singolo di Simon Webbe del 2006